Bruno Silva peut désigner :
 Bruno Silva (né en 1988), cycliste portugais ;
 Bruno Silva (né en 1998), cycliste portugais spécialiste du cyclo-cross ;
 Bruno Silva (né en 1980), footballeur uruguayen ;
 Bruno Silva (né en 2000), footballeur brésilien.